Punpun peut faire référence à :

Lieux 

, localité,
Punpun, rivière.

Personnages 

Punpun Punyama, personnage éponyme du manga Bonne nuit Punpun de Inio Asano.